Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Kedungjeruk (Mojogedang), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Kedungjeruk (Cibuaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java